Celestino Galván (1963. április 6. –) paraguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Teljes neve: Celestino Galván Soto. Egyéb foglalkozása: vállalkozó.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Paraguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1994-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2008-ban a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. Ezen a tornán az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz.  Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Amerika Kupa 
Paraguay  rendezte a 39., az 1999-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a CONMEBOL JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma CONMEBOL tornán: 5.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

Libertadores-kupa

Források 

Paraguayi labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek